Яхтенная:

 Яхтенная — платформа Сестрорецкого направления Октябрьской железной дороги на северо-западе Санкт-Петербурга.
 Яхтенная — проектируемая станция Петербургского метрополитена.
 Яхтенная улица — улица в Приморском районе Санкт-Петербурга.